John Gill (1697–1771), théologien baptiste anglais
 John Gill, (né en 1920), écrivain américain de romans policiers
 John Gill (né en 1937), grimpeur américain